Nouvian peut désigner :
 Camille Nouvian (1887-1970), homme politique français ;
 Claire Nouvian (1974-), militante écologiste française ;
 Dominique Ouattara, née Nouvian, (1953-), chef d'entreprise ivoirienne, épouse du président Alassane Ouattara.